Thomas Aumüller ist der Name folgender Personen:

* Thomas Aumüller (Richter) (1949–2022), deutscher Jurist und Richter
 Thomas Aumüller (Bauforscher) (* 1961), deutscher Bauforscher